Schneegrube heißen mehrere Gletscherkare im Riesengebirge:

 Agnetendorfer Schneegrube (auch Schwarze Schneegrube, Czarny Kocioł Jagniątkowski)
 Der Plural Die Schneegruben steht zusammenfassend für die Große und die Kleine Schneegrube, siehe Śnieżne Kotły